Kohlstadt ist der Ortsname von

 Kohlstadt (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kohlstadt (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kohlstadt (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Kohlstädt
 Kohlstatt